Jens Nielsen – duński wioślarz
 Jens Henry Nielsen – duński żużlowiec
 Jens Peter Nielsen – duński żużlowiec

Zobacz też 
 Jens Ove Fries-Nielsen – duński szachista